Това е списъкът с епизоди на сериала „Домашен арест“ с оригиналните дати на излъчване в България по bTV.

Излъчване и епизоди

Оригинално излъчване

Първи сезон 
Първия сезон е разделен на две части, разделени от зимно прекъсване.

Епизод 16 се излъчва на 19 януари 2012, а епизод 17 след зимната почивка – на 1 март.

Втори сезон 
С началото на втория сезон, сериалът е вече с нов ден и час на излъчване – петък от 20:00 до 21:00 часа (по 2 епизода).

Трети сезон 
Трети сезон започва още в първата седмица на 2013 като часът на излъчване се запазва – петък от 20:00 до 21:00 часа по 2 епизода. Очаквано е епизодите да са продължение на втори сезон, но те са обединени под заглавието на Трети сезон.

Четвърти сезон 
Четвърти сезон започва на 20 септември 2013 като часът на излъчване е малко изменен – петък от 20:30 до 21:00 часа по 1 епизод. От 8 ноември 2013 отново се връща в стария си слот от 20:00 до 20:30 часа по 1 епизод. От 29 ноември 2013 вече е по 2 епизода от 20:00 до 21:00 часа.

Списъци с епизоди на ситкоми